Koch steht für:

 Koch als Beruf
 Koch (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Koch, Sprache in Indien und Bangladesch, siehe Bodo-Koch-Sprachen
 (10847) Koch, Asteroid des Hauptgürtels
 Koch (Mondkrater)
 Koch-Gletscher, Gletscher auf der Brabant-Insel in der Antarktis

Unternehmen:
 Andreas Koch Harmonika-Fabrik, deutscher Musikinstrumentehersteller
 Koch Automobile, Handelsunternehmen
 Koch Frères, französischer Automobilhersteller
 Koch Industries, US-amerikanisches Mischunternehmen
 Koch Media, deutsches Medienunternehmen für Computerspiele und Film-DVDs

Orte:
 Koch (Mönchengladbach), Honschaft im Mönchengladbacher Stadtteil Rheindahlen-Land
 Koch (Gemeinde Lambrechten), Ortsteil von Lambrechten, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Koch (Texas), USA
 Koch County, Verwaltungseinheit mit dem Hauptort Koch im Bundesstaat Unity im Südsudan

KOCH steht für:
 Bahnhof Ochtendung (DS100-Code), Bahnhof in Ochtendung
 Nacogdoches A.L. Mangham Jr. Regional Airport (ICAO-Code), Flughafen von Nacogdoches, Nacogdoches County, Texas
 Hannes Koch (Journalist), taz-Autorenkürzel

Siehe auch:
 Koch-Weser
 Nikolaus-Koch-Stiftung
 Schiffswerft von Henry Koch AG
 Koch-Kurve
 Koch, Neff und Volckmar
 Robert Koch-Institut
 Der Koch
 Coch

Abkürzung